Elsa de Wurtemberg (en alemán, Elsa von Württemberg; Stuttgart, 1 de marzo de 1876 - Pfaffstätt, 27 de mayo de 1936) fue hija del duque Eugenio de Wurtemberg y de la gran duquesa Vera Constantínovna de Rusia. Contrajo matrimonio con el príncipe Alberto de Schaumburg-Lippe.

Primeros años y familia 
La duquesa Elsa era la mayor de las hijas mellizas del duque Eugenio de Wurtemberg (1846-1877) (hijo del duque Eugenio de Wurtemberg y de la princesa Matilde de Schaumburg-Lippe) y de su esposa, la gran duquesa Vera Constantínovna de Rusia (1854-1912) (hija del gran duque Constantino Nikoláyevich de Rusia y de la princesa Alejandra de Sajonia-Altemburgo). Su hermana melliza menor era la duquesa Olga de Wurtemberg (1876-1932).

Aún no tenía dos años cuando murió su padre. En el reinado del zar Nicolás II de Rusia, recibió la Gran Cruz de la Orden de Santa Catalina.

Compromiso fallido
El 28 de enero de 1895, la Circular de la Corte británica publicó lo siguiente: 

El matrimonio nunca se produjo. En 1899, el príncipe murió en circunstancias misteriosas.

Matrimonio y descendencia 
El 6 de mayo de 1897, en Stuttgart, contrajo matrimonio con el príncipe Alberto de Schaumburg-Lippe (1869 - 1942), hijo del príncipe Guillermo de Schaumburg-Lippe y de la princesa Batilde de Anhalt-Dessau. Tuvieron cuatro hijos:
 Max (28 de marzo de 1898 - 4 de febrero de 1974), desposó en 1933 a Helga Lee Roderbourg; sin descendencia.
 Francisco José (1 de septiembre de 1899 - 7 de julio de 1963), desposó en 1959 a María Teresa Peschel; sin descendencia.
 Alejandro (20 de enero de 1901 - 26 de noviembre de 1923). Murió en la juventud.
 Batilde (11 de noviembre de 1903 - 29 de junio de 1983), desposó en 1925 al príncipe Wolrad de Schaumburg-Lippe; con descendencia.

Ancestros

Referencias 
 Genealogics - Leo van de Pas - Herzogin Elsa von Württemberg
 thePeerage.com - Elsa Herzogin von Württemberg
 The Royal House of Stuart, London, 1969, 1971, 1976, Addington, A. C., Reference: 223

Duquesas
Casa de Württemberg
Nacidos en Stuttgart
Princesas de Schaumburg-Lippe
Mellizos